Панчик — українське прізвище.

 Панчик Валерій Станіславович (*1963) — радянський та російський футболіст, захисник.
 Панчик Костянтин Станіславович (*1952) — радянський футболіст, захисник, півзахисник і нападник, український футбольний арбітр.

Українські прізвища